Cyr steht für:
 Cyr (Patriarch), maronitischer Patriarch von Antiochia
 Cyr (Maine), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cyr wheel, ein Sportgerät  

Cyr ist der Familienname folgender Personen:
 André Saint-Cyr (* 1930), kanadischer Benediktinermönch, Chorleiter und Gregorianikexperte
 Antoine Cyr (* 1998), kanadischer Skilangläufer
 Claude Carra Saint-Cyr (1760–1834), französischer General
 Dalton Cyr (* 2000), US-amerikanischer Popmusiker, Sänger, Songwriter, Gitarrist und Schauspieler
 Gaston Albert Joseph Marie Moisson de Vaux Saint Cyr (1875–1953), französischer Diplomat
 Joseph Giry de Saint-Cyr (1699–1761), französischer römisch-katholischer Geistlicher
 Laurent de Gouvion Saint-Cyr (1764–1830), französischer Politiker und Militär
 Louis Cyr (1863–1912), kanadischer Bodybuilder
 Luc Cyr (* 1953), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Sherbrooke
 Megan Cyr (* 1990), kanadische Volleyballspielerin
 Paul Cyr (1963–2012), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul N. Cyr (1878–1946), US-amerikanischer Politiker
 Renée Saint-Cyr (1904–2004), französische Schauspielerin
 Steve Cyr (* 1967), kanadischer Biathlet

CYR steht als Abkürzung für:
 Flughafen Laguna de los Patos in Uruguay (IATA-Code)

CYR